Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2014 vond plaats van 13 tot en met 19 oktober 2014 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de negentiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2014. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen. Zij had, evenals de andere top acht-speel­sters, deze week vakantie genomen, vanwege het aanstaande WTA-kampioen­schap.

Vier van de overige twaalf top 20-speelsters namen aan het toernooi in Moskou deel. De eerste twee reeks­hoofden, Dominika Cibulková en Jekaterina Makarova, concurreerden nog om de laatste reserveplaats voor het WTA-kampioenschap. Hoewel zij hetzelfde resultaat bereikten (tweede ronde), was het Makarova die deze strijd won doordat zij gedurende 2014 net iets meer WTA-punten had verdiend.

Het zesde reekshoofd, de voor eigen publiek spelende Anastasija Pavljoetsjenkova, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu in drie sets. Pavljoetsjenkova, die vorig jaar al wel de halve finale bereikte, wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de tweede van 2014. Zij won US$ 120.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Samantha Stosur hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, het Russische team Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Martina Hingis en Flavia Pennetta won het toernooi. Zij versloe­gen in de finale het als vierde geplaatste koppel Caroline Garcia en Arantxa Parra Santonja in twee sets. Het was hun tweede geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast 38 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Pennetta vijftien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2014
Moskou